Седру:

 Седру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Седру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сеара.